Okręty US Navy o nazwie USS "Revenge":
 Pierwszy "Revenge" był szkunerem zbudowanym w 1776 i służącym na jeziorze Champlain. Został albo zajęty przez wroga albo spalony w 1777.
 Drugi "Revenge" był kutrem służącym w Continental Navy. Został zakupiony w 1777, służył do momentu sprzedaży w 1770, a później służył jako okręt korsarski.
 Trzeci "Revenge" był szkunerem kupionym w 1806 i służącym w latach poprzedzających wojnę roku 1812. Został zniszczony w 1811.
 Czwarty "Revenge" był szkunerem zbudowanym w 1812 i zakupionym w 1813.
 Piąty "Revenge" był szkunerem zbudowanym w 1808 jako Gunboat No. 158. Wszedł do służby jako "Revenge" w 1822 i był w służbie do 1824.
 Szósty "Revenge" (AM-110) był trałowcem typu Auk, który był służbie w latach 1943-1965.

Revenge